Bajazet, componimento di Antonio Vivaldi
 Bajazet, tragedia di Jean Racine